Zinth ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Zinth (1880–1961), deutscher Brauereiunternehmer (Post Brauerei Weiler)
 Ludwig Zinth (1860–1912), Landwirt, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstages
 Wolfgang Zinth (* 1950), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Zint